«Поющие в терновнике» — роман и его экранизации:

 Поющие в терновнике — роман австралийской писательницы Колин Маккалоу.
 Поющие в терновнике — телесериал (США, 1983).
 Поющие в терновнике: Пропавшие годы — фильм (Австралия — США, 1996).